Agnesi ist der Familienname folgender Personen:

 Astorgio Agnesi (1389–1451), italienischer Erzbischof von Benevent und Kardinal
 Franco Agnesi (* 1950), italienischer Weihbischof in Mailand
 Luigi Agnesi (1833–1875, mit bürgerlichem Namen Louis Ferdinand Léopold Agniez), belgischer Opernsänger (Bass), Dirigent und Komponist
 Maria Gaetana Agnesi (1718–1799), italienische Mathematikerin und Philanthropin
 Maria Teresa Agnesi Pinottini (1720–1795), italienische Komponistin und Cembalistin

Agnesi steht für:
 Agnesi (Pasta), italienische Teigwarenfabrik (seit 1824)
 Agnesi (Venuskrater)
 (16765) Agnesi, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Versiera der Agnesi
 Anesi